Plesiadapiformes — вымерший подотряд млекопитающих, включаемый в отряд приматы. Иногда рассматривается в качестве отряда в миротряд приматоморфы (приматообразные), как предшественник приматов.

Описание 
Внешне напоминали белок, имели развитые резцы. У пургаториуса даже была диастема, как у грызунов. Видимо, были мелкими насекомо- или фруктоядными млекопитающими и проводили большую часть своего времени на деревьях. Представители рода Purgatorius, вероятно, имели около 10 см в длину и около 37 грамм веса.

Распространение 
Останки представителей этого подотряда найдены на территории Северной Америки и Центральной Европы.

Филогения 
Подотряд Plesiadapiformes представлен в ископаемом состоянии ( назад, главным образом палеоцен) и впервые появился в меловом периоде (маастрихт, Монтана, Саскачеван), хотя многие его представители вымерли уже к началу эоцена.

Развитие подотряда 
Пургаториусы, первичный вид приматов, застали период, когда не было хищников млекопитающих, хищные птицы ещё не развились для создания угрозы пургаториусам, а динозавры уже вымерли. В конце палеоцена и начале эоцена условия изменились. Появились первые хищные птицы, создававшие реальную опасность для Плесидиаморфов — совы. Остатки сов того периода обнаруживаются в том числе и с костями приматов. Так же появились первые млекопитающие хищники — териодонты, они умели лазать по деревьям и передвигаться по земле, что создавало угрозу приматам.

Классификация 
Обнаружено около 120 ископаемых видов. Положение семейства Паромомииды (Paromomyidae, около 20 видов) остаётся спорным. Одни биологи — Rose & Bown (1982), Bloch, Boyer, Gingerich & Gunnell (2002) — относят его к отряду Plesiadapiformes, а другие — Pettigrew et al. (1989), McKenna & Bell (1997) — к отряду Dermoptera (шерстокрылы). Обнаруженные в 2007 году скелеты Ignacius clarkforkensis и Dryomomys szalayi возрастом 56 млн лет позволили отнести род Ignacius к плезиадаписам. Род Алтиатласиус (Altiatlasius), который сначала относили к подсемейству Toliapininae в семействе Microsyopidae (Jaeger & Sigé & Sudre & Vianey-Liaud, 1990), теперь относят к омомиидам (Omomyidae) (Fleagle, 1999).

 Подотряд Plesiadapiformes
 Семейство Micromomyidae
 Род Chaliconomys (Beard & Houde, 1989)
 Род Micromomys (Szalay, 1973)
 Род Tinimomys (Szalay, 1974)
 Род Dryomomys (Bloch, Silcox et al., 2007)
 Надсемейство Paramomyoidea
 Семейство Paromomyidae — около 20 видов
 Род Paromomys (Gidley, 1923)
 Род Simpsonlemur (Robinson & Ivy, 1994)
 Род Elwynella (Rose & Brown, 1982)
 Род Arcius
 Род Dillerlemur (Robinson & Ivy, 1994)
 Род Ignacius (Granger & Matthew, 1921)
 Род Phenacolemur (Matthew, 1915)
 Род Pulverflemur (Robinson & Ivy, 1994)
 Семейство Picromomyidae — эоцен Вайоминга
 Семейство Palaechthonidae
 Семейство Picrodontidae — палеоцен Канады
 Семейство Microsyopidae — палеоцен Вайоминга
 Надсемейство Plesiadapoidea
 Семейство Chronolestidae
 Семейство Plesiadapidae
 Род Plesiadapis (Gervais, 1877) — около 15 видов
 Надсемейство Carpolestoidea
 Семейство Carpolestidae
 Род Carpocristes (Beard & Wang, 1995)
 Род Carpodaptes (Granger & Matthew, 1921)
 Род Carpolestes (Simpson, 1928)
 Род Carpomegodon (Bloch, Fisher, Gingerich, Rose, 2001)
 Род Elphidotarsius (Gidley, 1923)

Примечания

Литература 
 Gingerich, P. D. 1976: Cranial Anatomy and Evolution of Early Tertiary Plesiadapidae (Mammalia, Primates). University of Michigan Papers on Paleontology No. 15, 1—116.
 Gunnell, G. F. 1989: Evolutionary history of Microsyopoidea (Mammalia, ?Primates) and the relationships between Plesiadapiformes and Primates. Univ. Michigan Papers on Paleontology 27, 1—154.
 Hooker, J. J., Russell, D. E. & Phélizon, A. 1999: A new family of Plesiadapiformes (Mammalia) from the Old World Lower Paleogene. Palaeontology 42 (3), 377—407
 Kay, R. F., Thorington, R. W. Jr & Houde, P. 1990: Eocene plesiadapiform shows affinities with flying lemurs not primates. Nature 345, 342—344.
 Scott, C. S. & Fox, R. C., 2005: Windows on the evolution of Picrodus (Plesiadapiformes: Primates): morphology and relationships of a species complex from the Paleocene of Alberta.-Journal of Paleontology: Vol. 79, #4, pp. 635—657
 Goodman, M., Czelusniak, J., Page, S. & Meireles: Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates.

Ссылки 
 Mikko’s Phylogeny Archive
 Найдены скелеты самых примитивных приматов
 NOVA_First Primates

Вымершие приматы
Млекопитающие эоцена
Млекопитающие палеоцена